Михаил Иванов Генадиев е български юрист, председател на Върховната сметна палата от 1925 до към 1934 година.

Биография 
Роден в Битоля през 1863 година във видно семейство. Учи в Пловдив, след което в 1894 година завършва право в Монпелие. Работи като коректор и администратор във вестника, издаван от братята му Харитон и Никола „Балканска зора“. Превежда от френски в списанието на брат му Павел „Библиотека“. Работи като съдия в Русе и Търново, както и във Върховния касационен съд. Член е на Македонския национален комитет.

В 1925 година става председател на Сметната палата. От 9 март 1925 г. към палатата е учреден специализиран съд към Върховната сметна палата. Повлиян от модела на френската сметна палата, явно под негово давление се възприема в България съдебната функция над публичния финансов контрол. Концептуалист на новия финансов контрол в Царство България, Генадиев е автор на книгата „Контролните власти в България“ от 1930 г. Ясно подчертава и очертава в труда си новата юрисдикционна функция на окръжните и върховната сметни палати по новия закон от 1925 г.

Към 1941 година е председател на Битолското благотворително братство в София.

Умира в София през 1945 г.

Родословие

Бележки 

Български имигранти от Македония в Пловдив
Възпитаници на Университета на Монпелие
Български юристи от Македония
Български съдии
Починали в София
Родени в Битоля
Дейци на Македонските братства